Plusieurs personnes nommées « Wagner » ont donné leur nom à une loi :
 Carl Wagner, voir Théorie de la cinétique d'oxydation de Wagner
 Adolph Wagner : voir Loi de Wagner (économie)